Соревнования по дзюдо среди мужчин в категории до 90 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 28 июля на арене «Ниппон Будокан». В соревнованиях приняли участие 33 спортсмена из 33 стран.

Олимпийским чемпионом 2016 года в данной дисциплине являлся японец Масю Бейкер, который не участвовал на Олимпиаде в Токио. От сборной Японии выступал Сёитиро Мукай, который уже во втором раунде уступил венгру Кристиану Тоту.

Золотую медаль завоевал грузин Лаша Бекаури, который перед Олимпийскими играми был вторым в рейтинге. Серебряную медаль завоевал немец Эдуард Триппель, занимавший в рейтинге седьмое место. Бронзовые медали выиграли узбек Давлат Бобонов (пятый в рейтинге), победивший в матче за бронзу Микаила Озерлера из Турции, и венгр Кристиан Тот (4-е место в рейтинге), оказавшийся сильнее представителя сборной ОКР Михаила Игольникова.

Медалисты

Квалификация 
По правилам соревнований, от каждой страны может участвовать только один дзюдоист.

Япония как страна-хозяйка Олимпийских игр получила право без квалификации представить одного дзюдоиста. Основная квалификация на Олимпийские игры проходила на основе рейтинга от 28 июня 2021 года. Окончательное решение Международная федерация дзюдо приняла 5 июля.

Помимо 18 спортсменов мирового рейтинга, путёвки получили пять европейцев: итальянец Николас Мунгай, израильтянин Ли Кохман, чех Давид Кламмерт, украинец Кеджау Ньябали и поляк Пётр Кучера; два африканца: Реми Фёе из Маврикия и Кваджо Анани из Ганы; два Американца: Колтон Браун из США и Роберт Флорентино из Доминиканской Республики. Также пять дзюдоистов попали на Олимпиаду по приглашению: Рафаэль Швендингер из Лихтенштейна, Селтус Доссу Йово из Бенина, Найтенайна Финессе с Сейшел, Паоло Персолья из Сан-Марино и Пополе Мисенга, представляющий сборную беженцев.

Сетка

Турнир

Утешительный раунд

Примечания